Por asiento, se pueden entender diferentes conceptos:

 Asiento, mueble para sentarse: por ejemplo, silla o sillón.
Asiento eyectable, dispositivo de algunos aviones para expulsar al piloto en caso de peligro.
Asiento eyectable cero-cero, tipo de asiento eyectable que puede ser usado con seguridad a cualquier altitud y velocidad.
Asiento peligroso, uno de los asientos de la Mesa Redonda.

Botánica
 Asiento de la suegra, un cactus
 Asiento de monja, asiento de pastor, planta de la familia de fabáceas

Documentos
 Asiento contable, registro en un libro de contabilidad.
 Asiento, tratado o acuerdo de paz, por el cual un conjunto de comerciantes recibía el monopolio sobre una ruta comercial o producto.
 Asiento registral, contratación escrita en un registro y derivada de un título.

Cultura
 La chica del asiento de atrás, obra de teatro de Bernard Slade
 Ya tienen asiento, un grabado de Goya

Varios
Asiento, parte de la mandíbula de los caballos
 Sinónimo a sede, como sede episcopal
 Acción de asentar, como en el caso de la decantación. Véase también sedimentación
 Asiento, en un buque, diferencia entre el calado de popa y el de proa.
 Asiento de un terreno o un suelo, o subsidencia, como el proceso de consolidación de suelos.
 Asientos de las cimentaciones, campo de estudio en la geotecnia.
 Sillas de asiento (vía férrea).
 Válvula de asiento, tipo de válvula
 La Guerra del Asiento, guerra entre España y Gran Bretaña 1739—1748
Asiento, se llama asiento al descenso de una construcción debido a la unión y ajuste de los materiales

Enlaces externos